Шишако́в — русская, украинская и еврейская фамилия. Известные носители:

 Шишаков, Николай Алексеевич (1891−1966) — советский учёный, физикохимик.
 Шишаков, Николай Иванович (1925—1998) — советский и российский художник, лауреат Госпремии РСФСР, народный художник РСФСР.
 Шишаков, Юрий Николаевич (1925—2000) — советский и российский композитор.

См. также 
 Шишаково